Chiara est un mot et un nom italien signifiant « claire » pouvant se référer à :

Personnalités

Prénom « Chiara » 
 Sainte Claire d'Assise,
 Chiara Banchini, chef d'orchestre
 Chiara Boggiatto, nageuse italienne
 Chiara Stella Bux, karatéka italienne
 Chiara Civello, compositrice italienne
 Chiara Costazza, skieuse italienne
 Chiara D'Anna, actrice et directrice de théâtre italienne
Chiara Guerrera, ingénieure de recherche française
 Chiara Iezzi, chanteuse italienne
 Paola Iezzi, chanteuse italienne
 Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari
 Chiara Matraini, poétesse du Cinquecento
 Chiara Mastalli, actrice italienne
 Chiara Mastroianni, actrice franco-italienne
 Chiara Nappi, physicienne italienne
 Chiara Rosa, athlète italienne
 Chiara Simionato, patineuse de vitesse italienne
 Chiara Simoneschi-Cortesi, femme politique suisse
 Chiara Siracusa, dite « Chiara », chanteuse maltaise
 Chiara Varotari, peintre du 
 Chiara Zanni, actrice canadienne
 Chiara Zorzi, régente pour son fils le duc d'Athènes
 Paola e Chiara, duo de sœurs italiennes chanteuses
 Edelfa Chiara Masciotta, miss Italie 2005

Nom de famille 

 Francesca Chiara, chanteuse italienne du groupe Lovecrave.
 Margaret Chiara, ministre américaine renvoyée par George W. Bush.
 Maria Chiara, soprano italienne.
 Piero Chiara (1913-1986), écrivain italien .
 Pierre-Auguste Chiara (1882-1929), peintre verrier suisse.

Lieux 

 Santa Chiara (église), église à Rome
 Santa Chiara (Naples), complexe religieux à Naples
 Santa Chiara a Vigna Clara, église de Rome
 Île de Santa Chiara, à Venise
 Chiaramonte Gulfi, commune de la province de Raguse
 Chiaramonti, commune de la province de Sassari
 Chiarano, commune de la province de Trévise
 Chiaravalle, commune de la province d'Ancône
 Chiaravalle Centrale, commune de la province de Catanzaro
 Chiari, commune de la province de Brescia
 Chiaromonte, commune de la province de Potenza
 Chiara, district de la province d'Andahuaylas, région d'Apurimac (Pérou)

Musique 
 Chiara est une chanson d'Andrea Bocelli sur l'album Cieli di Toscana
 Paola e Chiara, duo italien de chanteuses

Cinéma 
 Chiara, film italien de Susanna Nicchiarelli, dont la sortie est prévue en 2022.

Voir aussi 
 Claire
 Clara
 Keira

Prénom italien